Лагуна Ларга има више значења:

 Лагуна Ларга (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Ларга (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лагуна Ларга (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуна Ларга (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лагуна Ларга (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лагуна Ларга (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику